The Look of Love puede referirse a:

Canciones 
 The Look of Love, canción de Frank Sinatra.
The Look of Love, canción compuesta por Burt Bacharach y Hal David e interpretada por Dusty Springfield.
The Look of Love, canción de ABC.
The Look of Love, canción de Lesley Gore.
The Look of Love, canción de Nina Simone.
The Look of Love, canción de Madonna.
The Look of Love, canción de Sérgio Mendes.

Álbumes 
 The Look of Love, álbum de Claudine Longet.
 The Look of Love, álbum de Diana Krall.
 The Look of Love, álbum de Dusty Springfield.
 The Look of Love, álbum de Stanley Turrentine.
 The Look of Love, álbum de Trijntje Oosterhuis.
 The Look of Love, álbum de Vivian Dandridge.